José Ramos (1918-1969) – argentyński piłkarz, uczestnik Copa América w 1942 oraz 1946
 José Ramos-Horta (ur. 1949) – timorski polityk, prezydent Timoru Wschodniego
 José Ramos (ur. 1949) – kubański zapaśnik
 José Ramos – kubański bokser
 José Edgardo Ramos (ur. 1989) – salwadorski zapaśnik
 José Ramos (ur. 1994) – gwatemalski judoka